Clayton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David R. Clayton
 John Clayton
 William Derek Clayton